Holbøll ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Peter Holbøll (1795–1856), dänischer Ornithologe, Botaniker, Entomologe, Marineoffizier und Inspektor von Grönland
 Valdemar Holbøll (1871–1954), dänischer Politiker und Kirchenminister